Hiroshi Yoshida – pittore e incisore giapponese
 Hiroshi Yoshida – calciatore giapponese